Corridor steht für:
 Zinscap und Zinsfloor#Captions, Floortions und Corridors
 Zinskorridor 
 Corridor (Film)
 Corridor (Via Rail)
 The Corridor, Tal an der Ingrid-Christensen-Küste der Ostantarktis